Leo Menardi, bobbista italiano
Leo Menardi, hockeista italiano
Leo Menardi, regista italiano